Beato – termine religioso con cui si indica un'anima ammessa in Paradiso
 Beato – persona per cui è stato concluso un processo di beatificazione

 Beato – nome proprio di persona maschile italiano

Geografia 
 Beato – frazione di Lisbona

Persone 
 Beato di Liébana – monaco cristiano spagnolo
 Beato di Vendôme – eremita vissuto tra il III e il V secolo
 Affonso Beato – direttore della fotografia brasiliano naturalizzato statunitense
 Felice Beato – fotografo italiano

Pagine correlate 

 Beata (disambigua)